Примера Уругвая 1996 года — очередной сезон чемпионата Уругвая по футболу. Все 12 клубов представляли Монтевидео.

Чемпионом страны стал в четвёртый раз подряд «Пеньяроль», несмотря на то, что в суммарной таблице очков занял лишь третье место. Чемпион и вице—чемпион Лигильи 1996 («Пеньяроль» и «Насьональ») квалифицировались в Кубок Либертадорес 1997. Выбыли из Примеры «Сентраль Эспаньол» и «Суд Америка», вместо них пришли «Рентистас» и «Расинг».

Таблицы

Апертура

Клаусура 

«Суд Америка» снялась с соревнований после трёх туров Клаусуры. В оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения (однако без какого-либо счёта, этим объясняется разница голов 0:9 при 11 поражениях).

Общая 

С «Серро» было снято 5 очков за беспорядки среди болельщиков.

Матчи за чемпионство 
Проводились между победителями Апертуры и Клаусуры
 Пеньяроль — Насьональ — 1:0, 1:1

Матчи за право остаться в лиге 
 Серро — Прогресо — 1:1, 2:0
«Серро» остался в Примере, «Прогресо» остался во Втором дивизионе.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1996
Футбол в Южной Америке в 1996 году
Спорт в Уругвае в 1996 году